Асторија има више значења:
 Асторија (Илиноис)
 Асторија (Јужна Дакота)
 Асторија (Орегон)